Le tournoi de Torquay est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1972, classée en catégorie Dewar Cup, se dispute du 6 au .

Margaret Smith Court remporte le simple dames. En finale, elle bat Virginia Wade.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Margaret Smith Court et Virginia Wade.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Torquay
 Saison 1972 de tennis féminin

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1972
Torquay
Tennis en Angleterre en 1972
Tennis en novembre 1972